Оттер-Тейл:

 Оттер-Тейл — река в штате Миннесота, США.
  — озеро в штате Миннесота, США.
 Оттер-Тейл — тауншип в штате Миннесота, США.
 Оттер-Тейл  — округ в штате Миннесота, США.

См. также 
 Оттертейл — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США. 
 Оттер-Тейл-Пенинсула — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.